Bonan Dolok (Padangsidimpuan Utara), een plaats in Indonesië
Bonan Dolok (Sitahuis), een plaats in Indonesië
Bonan Dolok (Siabu), een plaats in Indonesië
Bonan Dolok (Lintong Nihuta), een plaats in Indonesië
Bonan Dolok (Batang Onang), een plaats in Indonesië
Bonan Dolok (Sianjur Mula Mula), een plaats in Indonesië